Дани:
 Дани — группа папуасских языков в индонезийской провинции Папуа; в том числе
 Западный дани — крупнейший папуасский язык (более 200 тысяч носителей).
 Дани — группа папуасских народов, говорящих на языках дани.
 «Дани» — операция Армии обороны Израиля в ходе Арабо-израильской войны 1947—1949 годов.

Персоналии 
 Дани, Ахмед Хасан — известный пакистанский учёный, профессор археологии, антропологии, лингвистики и истории.
 Дани, Золтан (род. 1956) — полковник сербских войск ПВО, сбивший самолёт-невидимку F-117.
 Дани, Нандор (1871—1949) — венгерский легкоатлет.
 Дани, Омар (1924—2009) — индонезийский военный деятель, вице-маршал авиации.
 Дани, Риза (1887—1948) — албанский политик, националист и республиканец.
 Дани, Франсис (1862—1909) — бельгийский офицер и колониальный чиновник.
 Дани, Эльхаида (род. 1993) — албанская певица.
 Дани — личное имя, в частности сокращённый вариант имён Даниил, Даниэль и аналогичных им.
 Дани Шамун (1956—1990) — ливанский правохристианский политик.

См. также 
 Дана
 Дан
 Данио
 Данни